45-й выпуск  Классики Брюгге — Де-Панне — шоссейной шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 24 марта 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021 (категория 1.UWT). Победу одержал итальянский велогонщик Сэм Беннетт, для которого она стала первой на классике в рамках Мирового тура.

Участники 
В гонке приняло участие 23 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 7 команд категории UCI ProTeam. Команда Team BikeExchange заявила только 5 гонщиков вместо семи возможных. Команды Ineos Grenadiers и EF Education-Nippo получившие автоматическое приглашение в гонке не участвовали. Из 173 заявленных на данное соревнование гонщиков трое не стартовали. До финиша доехало 158. .

Маршрут 
Гонка начинается в городе Брюгге и заканчивается в муниципалитете Де-Панне в провинции Западная Фландрия. На дистанции в 203,9 км. расположены шесть равнинных участков с мощёным покрытием, и 5 категорийных подъёмов, некоторые из которых выложены булыжником.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2021 году
Март 2021 года

Мировой тур UCI 2021